Marie Rivet (nacida como Marie Porter) es un personaje ficticio del videojuego Hotel Dusk: Room 215 para Nintendo DS. Es una joven viuda que vive sola en los apartamentos Cape West, donde reside Kyle Hyde, el personaje principal de la novela interactiva, y que arrastra un oscuro pasado y varios secretos que intrigarán a Kyle y a sus vecinos y que tendrán gran relevancia para el protagonista a la hora de ayudarle a descubrir la verdad sobre el pasado del antiguo hotel.

Biografía

Pasado 

Marie nació entre los años 1948 y 1950 en Los Ángeles. Cuando era una niña, sus padres fallecieron, por lo que su hermano Mike Porter, empleado del antiguo Hotel Cape West, tuvo que asumir su custodia. Marie y su hermano vivían juntos y no podían permitirse grandes lujos. Sin embargo, a medida que crecía, Marie comenzó a inquietarse acerca del trabajo de su hermano ya que este volvía con heridas y se comportaba de manera extraña. A raíz de su insistencia, Mike se vio obligado a hacerla prometer que no se inmiscuiría en sus asuntos, bajo la amenaza de apartarla de su lado.

En el año 1967 el Hotel Cape West cierra sus puertas y Mike se queda sin trabajo, por lo que se sume en una profunda depresión y muere poco más tarde en un accidente de tráfico, legando todo lo que tenía a su hermana. Marie, que por aquel entonces tenía aproximadamente 18 años, se ve sola y busca apoyo en uno de los amigos de su hermano y compañero de trabajo, Peter Rivet, quién la informa de la última voluntad de su hermano: reclamar el dinero de la póliza de su seguro de vida para asegurar su bienestar, y le entrega un anillo de diamantes que perteneció a Mike .

Marie reclama el dinero del seguro, que resulta ser una gran suma, pero la compañía de seguros tiene dudas debido a las extrañas circunstancias del accidente de su hermano, por lo que comienzan a presionarla e investigarla. Durante todo este tiempo es Peter quien la ayuda a salir adelante, por lo que cuando la compañía accede al fin a darle el dinero por falta de pruebas de que fuera un fraude, decide casarse con el y comienzan a invertir la herencia recibida .

Sin embargo, tras unas malas inversiones, comienzan a perderlo y el matrimonio entra en crisis debido a las peleas, siempre por asuntos financieros, que mantienen Marie y Peter. Cuando acaban por liquidar todo el dinero, Marie decide pedir el divorcio tras 12 años de matrimonio. Sin embargo, Peter fallece en un accidente de tráfico ese mismo día, en las mismas circunstancias que su hermano, por lo que queda destrozada, aunque aliviada al mismo tiempo. Es entonces cuando decide volver al hotel para rememorar viejos tiempos, sin saber que ha sido reconvertido en apartamentos por Margaret Patrice, la nueva dueña, y se instala en el apartamento 206.

Vida durante la ambientación del juego (1980) 

Tras trasladarse a su nueva casa, Marie descubre que su marido era también poseedor de una póliza de seguro de vida, por lo que decide reclamarla de nuevo a la compañía, que, una vez más, decide investigar el suceso, esta vez contratando a un investigador privado llamado Rex Foster para vigilarla. Es también entonces cuando una organización criminal, Nile, comienza a acosarla, y descubre el verdadero trabajo de su hermano y su marido en el hotel: formaban parte de una organización criminal, llamada Cóndor, que se decicaba al tráfico de joyas robadas, usando como base el prestigioso Hotel Cape West (ahora los Apartamentos Cape West). Tras amenazarla, comienza a desempeñar una serie de encargos para la organización, que se basan en el robo de joyerías, disfrazada con unas gafas de sol y una pamela, y consigue levantar de nuevo las sospechas de la reactivación de la organización de su hermano y su marido entre la gente de Los Ángeles.

Encontrándose en esta situación, decide encerrarse por completo en su soledad y no interactúa con ninguno de sus vecinos por miedo a que sean espías de la compañía de seguros o de Nile. Poco después descubre a Rex Foster siguiéndola, y decide recurrir a la ayuda de uno de sus vecinos que demostró ser de confianza en sucesos anteriores, como el supuesto robo de su preciado anillo, Kyle Hyde. Tras confirmarse sus sospechas, le cuenta a Kyle su situación con la aseguradora y le revela parte de su pasado , sin mencionar su relación con Cóndor ni su trabajo para Nile. Poco a poco, comienza a coger confianza con Kyle y mantienen el contacto a través de los días .

Sin embargo, se ve arruinada, y decide vender el anillo de Mike para poder pagar el alquiler, y por averiguar su procedencia, ya que era uno de los botines de su hermano (el anillo pertenecía a Kathy McGrath, la esposa del director del hotel que fue asesinada durante la fiesta de clausura, y cuyo cuerpo fue encontrado por su marido y su hermano en la habitación 404), lo que levanta sospechas en Kyle, ya que le había hablado de su procedencia y gran valor sentimental. La aseguradora accede al pago de la suma y cancela la investigación por órdenes de Nile, en forma de recompensa por los trabajos que ella ha llevado a cabo, lo que provoca que también Rex confronte a Marie. 

Desbordada por la situación, decide tirarse desde la azotea del edificio. Sin embargo Kyle, que ya ha descubierto su verdadera identidad tras indagar en el anillo y registrar sus pertenencias, se lo impide en el último momento, y ella le desvela toda la verdad. Rex interrumpe la conversación y, tras explicar su verdadero interés en la situación de Marie y revelar que sabía los secretos de su hermano y su marido, le ofrece una salida a su situación, sobre la base de que el también se encuentra en el punto de mira de Nile, y ella se muestra reservada. Sin embargo, comienza a darse cuenta de que alguien vuelve a seguirle los pasos, y con la ayuda de Kyle descubre que Dylan, el manitas cotilla del edificio, es en realidad un observador de Nile que las mantiene vigiladas a ella y a la propietaria, cuyo marido era el jefe de Cóndor. Esto la empuja a aceptar la oferta de Rex, y al día siguiente Marie abandona la ciudad en un tren con rumbo a un destino desconocido para ocultarse y empezar de cero.

Tras los acontecimientos del juego 

Se revela que el paradero de Marie Rivet sigue siendo desconocido hoy en día.

Referencias 

Guías Nintendo - Last Window: El secreto de Cape West

Véase también 

 Last Window: El secreto de Cape West
 Kyle Hyde

Adultos ficticios
Ladrones ficticios
Personajes de Hotel Dusk: Room 215
Personajes femeninos en videojuegos